Harrisonburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Harrisonburg (Louisiana)
Harrisonburg (Virginia)